Explóziós-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Explóziós-barlang, a Gödrösi Explóziós-barlang másik neve.
 Explóziós-barlang, a Szigligeti Vár-hegy explóziós ürege másik neve.